Heimbach (Renânia-Palatinado)
 Heimbach (Renânia do Norte-Vestfália)
Ou ainda:
 Niederheimbach

Desambiguações de topônimos